KRR steht für:
 Flughafen Krasnodar in Russland (IATA-Code)
 Katharineum-Ruderriege, Ruderverein des Katharineums zu Lübeck
 Kiamichi Railroad, Tochter des amerikanischen Bahnunternehmens RailAmerica
 Kommissarische Reichsregierung, meist rechtsextreme Gruppierungen, die sich als Exilregierungen des Deutschen Reiches bezeichnen und dies mit seinem juristischen Weiterbestehen in den behaupteten Grenzen von 1937 rechtfertigen
 Küstenraketenregiment, organisatorische Einheit der Volksmarine der DDR
 Keynes-Ramsey-Regel, Ergebnis der dynamischen Makroökonomik

KRR